Draganići (pleme), staro hrvatsko pleme čije se područje nalazilo u kraju između Jastrebarskog i Karlovca
 Draganić, naselje u Hrvatskoj u Karlovačkoj županiji.